Дьёлафуа́ () — французская фамилия.
 Дьёлафуа, Жанна (1851—1916) — французская писательница, журналистка, археолог и фотограф, супруга Марселя Дьёлафуа.
 Дьёлафуа, Жорж (1839—1911) — французский медик, брат Марселя Дьёлафуа.
 Дьёлафуа, Марсель (1844—1920) — французский археолог, проводивший раскопки в Сузах; брат Жоржа Дьёлафуа.
  (1762—1823) — французский драматург и либреттист.